Gemeenterecht (bestuur), onderdeel van de rechtswetenschap, betrekking hebbend op het functioneren van gemeenten.
Gemeynt, recht op de gemene gronden, tijdens het ancien régime.